Houssay (Loir-et-Cher)
 Houssay (Mayenne)
 Bernardo Houssay
 2550 Houssay